Darío Macor – storico argentino
 Guido Macor – calciatore italiano
 Isabelle Macor-Filarska – traduttrice francese
 Leila Macor – scrittrice e giornalista venezuelana
 Macor (materiale) – tipo di vetroceramica